L'aire urbaine de Valenciennes est une aire urbaine française centrée sur la ville de Valenciennes.

Caractéristiques 
D'après la définition qu'en donne l'INSEE, l'aire urbaine de Valenciennes est composée de 90 communes, toutes situées dans le Nord. Ses  habitants font d'elle la  urbaine de France. Son pôle urbain est constitué des 56 communes de l'aire urbaine appartiennent de l'unité urbaine de Valenciennes.

Communes 
Selon le découpage de 1999, l'aire urbaine comptait 102 communes. Lors du redécoupage de 2010, huit communes de l'unité urbaine de Saint-Amand-les-Eaux sont devenues une aire urbaine à part entière ; les quatre communes de l'unité urbaine de Mortagne-du-Nord (Flines-lès-Mortagne, Maulde, Mortagne-du-Nord et Thun-Saint-Amand) ainsi que Ruesnes et Vertain sont devenues des communes multipolarisées. L'aire urbaine a cependant gagné Escarmain et Estrun, deux anciennes communes isolées.

Voir aussi

Articles connexes 
 Communes du Nord

Références 

Valenciennes